Лайх — фамилия. Известные носители:

 Лайх, Ангела Изабелла (род. 1963) — немецкий скульптор.
 Лайх, Брукс (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист.